(en français : Aller au-delà de la mer) était l'hymne national du royaume de Sarawak. 

Il fut composé par Margaret de Windt en l'honneur de son mari, Charles Brooke, second Rajah du Sarawak. Il fut utilisé comme hymne national du Sarawak dès 1872 jusqu'à l'annexion du royaume par le Royaume-Uni en 1946. 

L'air de la musique est aujourd'hui utilisé dans Fair Land Sarawak, l'hymne post-1946.

Paroles 
Gone forth beyond the sea

To clime... as yet unknown,

Where calls are made for thee,

To bear the sword and crown.

Advance, God speed, to save,

Creatures in jungles deep,

God's hand shall help the brave,

Tho'man's may rest in sleep,

Let Justice signalise,

And ev'..ry voice resound,

Who by the Eastern crown'd.

Tho'past and gone in light,

Thy name is still renownd,

And as a chief in might,

Thy deeds are ever crown'd,

Let echoing vales redound,

By mountain, crag and nook,

Sing loud with joyous sound,

God Bless the Rajah Brooke.

Notes et références 

Histoire de la Malaisie
Sarawak
Division administrative fondée en 1841
Chanson de 1872